Звездара је градско насеље у градској општини Звездара у граду Београду.

Звездара се може односити и на:

 Звездара II, градско насеље у градској општини Звездара
 Градска општина Звездара, административна јединица града Београда
 Звездара (шума) у Београду, добила име по опсерваторију
 Звездара (ТВ серија), Драгослава Лазића
 Звездара театар, београдско позориште
 ФК Звездара, српски фудбалски клуб из Београда